Thomas Cholmondeley [] ist der Name folgender Personen:

* Thomas Cholmondeley (1627–1702), Member of Parliament (MP) für den englischen Wahlbezirk Cheshire 1670–1679 und 1685–1689
 Thomas Cholmondeley (1726–1779), Member of Parliament (MP) für den englischen Wahlbezirk Cheshire 1756–1768
 Thomas Cholmondeley, 1. Baron Delamere (1767–1855)
 Thomas Cholmondeley, 4. Baron Delamere (1900–1979), britischer Peer und Kolonist in Britisch-Ostafrika
 Thomas P. G. Cholmondeley (1968–2016), Sohn und Titelerbe des 5. Baron Delamere, verurteilt wegen Totschlags
 Thomas Pitt Cholmondeley-Tapper (1910–2001), neuseeländischer Automobilrennfahrer